Серге́й Григо́рьевич Козло́в (22 августа 1939, Москва, СССР — 9 января 2010 года, Москва, Россия) — советский писатель-сказочник, поэт, писатель и сценарист. Его наиболее известные произведения — рассказ и сценарий к одноимённому мультфильму «Ёжик в тумане», другие рассказы о Ёжике и Медвежонке, истории о Львёнке и Черепахе, стихи для мультфильма «Как львёнок и черепаха пели песню».

Биография 
Сергей Козлов родился 22 августа 1939 года в Москве. Ещё в 8-м классе школы начал писать стихи. В юности занимался в литературном объединении «Магистраль».

Окончил Литературный институт им. А. М. Горького по направлению «Поэзия» (мастерская Л. И. Ошанина), в качестве дипломной работы представив рукопись сборника стихотворений.

Работал токарем, учителем пения, ездил в геологические экспедиции и был экскурсоводом в пушкинском заповеднике в Михайловском, типографом, кочегаром.

Сказки начал писать с 1960-х годов.

Умер от воспаления лёгких 9 января 2010 года. Похоронен 12 января 2010 года на Троекуровском кладбище в Москве (участок 7г).

Ёжик и Медвежонок 
Кроме «Ёжика в тумане» сценарист Сергей Козлов написал сценарии ещё для нескольких мультфильмов про Ёжика и Медвежонка:
 «Осенняя рыбалка» (1968 г.), режиссёр Алла Грачёва (в мультфильме персонажи Ёжика и Медвежонка заменены на двух медвежат)
 «Страшный серый лохматый» (1971 г.), режиссёр Алла Грачёва (в мультфильме, как и в сказке, присутствует только Медвежонок)
 «Как Ёжик и Медвежонок встречали Новый год» (1975 г.), режиссёр Алла Грачёва
 «Если падают звёзды» (1978 г.), режиссёр Алла Грачёва
 «Трям! Здравствуйте!» (1980 г.), режиссёр Юрий Бутырин
 «Зимняя сказка» (1981 г.), режиссёр Юрий Бутырин
 «Поросёнок в колючей шубке» (1981 г.), режиссёр Владимир Данилевич
 «Далеко-далеко на юге» (1982 г.), режиссёр Анатолий Папшин (в мультфильме персонаж Ёжика заменен на Медвежонка)
 «Осенние корабли» (1982 г.), режиссёр Юрий Бутырин
 «Удивительная бочка» (1983 г.), режиссёр Юрий Бутырин
 «Как Ёжик и Медвежонок меняли небо» (1985 г.), режиссёр Наталья Марченкова
и написал про них книги и песни.

Однако все прочие мультфильмы создавались другими творческими коллективами и потому их мультипликация и озвучивание сильно отличаются от мультфильма Юрия Норштейна.

Библиография 

Сказки и стихи
 Как солнце разбилось (Рассказы) / Рисунки Е. Монина. — М.: Детский мир, 1962. — 15 с. — (Для дошкольного возраста).
 Где живёт солнце? (Рассказ) / Козлов С. и Цыферов Г. Рисунки Б. Диодорова и Г. Калиновского. — М.: Детский мир, 1963. — 14 с. — (Для младшего возраста).
 Два солнышка / Художник А. А. Брей. — М.: Малыш, 1970.
 Времена года (стихотворения в прозе) / Рисунки П. Багина. — М.: Малыш, 1973. — 33 с.: ил.
 Река / Рис. В. Винокура. — М.: Детская литература, 1976. — 32 с.: ил. Просто рассказ о реке — о её истоке, течении, берегах и устье, о пароходах и лодках, о бакенах, мостах и шлюзах.
 Как ослик шил шубу: сказки / Рисунки С. Острова. — М.: Детская литература, 1977. — 16 с., ил.
 Поросёнок в колючей шубке: Сказки / Художник В. Перцов. — М., Малыш, 1977. — 34 с.
 Как Львёнок и Черепаха пели песню: сказки. — М.: Детская литература, 1986. — 79 с., ил.
 Правда, мы будем всегда?: Сказки / Художник С. Остров. — М.: Советская Россия, 1987. — 128 с.: ил.
 Поющий поросёнок: Сказки для театра / Иллюстрации Л. Шульгиной. — М.: Искусство, 1988. — 237 с.: ил.
 Ёжик в тумане: Сказки / Художник Л. Шульгина. — М.: Детская литература, 1989. — 119 с.: ил.
 Я на солнышке лежу / Художник С. Остров. — М.: Малыш, 1989. — 223 с.: ил.
 Азбука Львёнка и Черепахи / Художник Б. А. Акулиничев — М.: Самовар, 1990, 2004. — 126 с.: ил.
 Цыплёнок вечером: Миниатюры / Художник Л. Шульгина. — М.: Детская литература: ПО «Детская книга», 1993. — 56 с.: ил.
 Я на солнышке лежу: Стихи / Художник С. Остров. — М.: Малыш, 1993. — 222 с.: ил.
 Львёнок и черепаха: Сказка в десяти главах, первую из которых знают все, а остальные — никто / Художник В. Нагаев. — М.: Росмэн, 1994. — 127 с.: ил.
 Пираты и Львёнок: Сказка с пиратами, песнями, ураганом, пальбой из пушек и пистолетов в 9 главах / Художник В. Нагаев. — М.: Росмэн, 1996. — 111 с.: ил.
 Поющий поросёнок: сказка в двенадцати главах с грустным началом и весёлым концом / Художник В. Коркин. — М.: Росмэн, 1997. — 80 с.: ил.
 Крокодил-дил-дил плывёт, или Как Львёнок и Черепаха отправились в путешествие / Художник Б. Акулиничев. — М.: Стрекоза, 1998. 78 с.: ил.
 Львёнок и черепаха / Художник О. Светов. — М.: Самовар, 1999. — 106 с.
 Трям! Здравствуйте! / Художник Т. В. Абалакина. — М.: Самовар, 2000. — 108 с.
 Всё о Ёжике, Медвежонке, Львёнке и Черепахе: Сказки, стихи / Художник О. Горохова. — СПб.: «Азбука-классика», 2005. — 212 стр.: ил.
 Ёжик в тумане [Текст]: сказки — М.: Дрофа-Плюс, 2005. — 64 с. — (Внеклассное чтение).
 Как Львёнок и Черепаха путешествовали: повесть-сказка / Художник С. Самсоненко — Смоленск: Русич, 2006. — 64 с.: илл. — (Колобок)
 Сказки о Ёжике и Медвежонке. — СПб: Азбука-классика, 2006. — 320 с.: илл. — (Круг чтения. Детская библиотека).
 Сказки о Ёжике и Медвежонке. — СПб: Азбука-классика, 2007. — 320 с.: ил. — (Друзья детства).
 Лунная дорожка: сказки / 2-е изд. — М.: ОГИ, 2007. — 72 с.: ил.
 Трям! Здравствуйте! / Художник Т. В. Абалакина — М.: Самовар, 2011, (Наши любимые мультфильмы) — 104 с.: ил.
 Ёжик в тумане: Сказки / Художник Н. Демидова. — М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2013. — 144 с.: ил.
 Правда, мы будем всегда?: Сказки / Художник С. Остров. — М.: Издательский Дом Мещерякова, 2013. — 134 с.: цв. ил.
 Ёжикина радость./Художник В.Кирдий — СПб: Издательство «Речь», 2017 — 96 с.: цв. ил.
 
 
 

Переводы и пересказы
 Как ворон солнце людям добыл: Сказки охотников и оленеводов Чукотки / Записал и обработал И. Лавров; Пересказал для детей С. Козлов. — М.: Малыш, 1969. — 24 с.: ил.
 Панченко В. Ф. Песенка в горах / Пересказал с украинского С. Козлов. — М.: Малыш, 1965. — 14 с.: ил.
 Шесталов Ю. По воде шуба плывёт/ Пересказал с мансийского С. Козлов. — М.: Детский мир, 1962. — 18 с.: ил.

Фильмография 

 1968 — Осенняя рыбалка (сценарий)
 1971 — Страшный серый лохматый (сценарий)
 1974 — Как Львёнок и Черепаха пели песню (сценарий)
 1975 — В порту (сценарий)
 1975 — Ёжик в тумане (сценарий)
 1975 — Как Ёжик и Медвежонок встречали новый год (сценарий)
 1978 — Если падают звёзды (сценарий)
 1980 — Трям! Здравствуйте! (сценарий)
 1980 — Золотая липа (сценарий)
 1981 — Поросёнок в колючей шубке (сценарий)
 1981 — Зимняя сказка (сценарий)
 1982 — Осенние корабли (сценарий)
 1982 — Далеко-далеко на юге (сценарий)
 1983 — Удивительная бочка (сценарий)
 1983 — Росомаха и лисица (сценарий)
 1985 — Как Ёжик и Медвежонок небо меняли (сценарий)
 1997 — Волшебный портрет (сценарий)
 2007 — Новая старая сказка (сценарий)

Цитаты 
 «Козлов был ни на кого никогда не похожий, единичный, штучный писатель, интеллигентный, глубокий, по-особому талантливый человек. Такой сказочной прозы до него не писал никто, поэтому её с удовольствием переводят во Франции, Германии, Америке, Голландии» — Юрий Кушак, 2010.

Награды 
 Премия им. Корнея Чуковского (2009) — за развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной отечественной детской литературе

Примечания

Литература 
 Баруздин С. О Сергее Козлове // Баруздин С. А. Заметки о детской литературе. — М.: Дет. лит., 1975. — С. 348—355.
 Бердышева Л. Р., Ковтуненко В. В. Козлов Сергей Григорьевич // Русские детские писатели XX века: Биобиблиогр. словарь. — М.: Флинта: Наука, 1997. — С. 229—231.
 Красикова Е. Мир без троллей и колдунов // Детская литература. — 1981. — № 8. — С. 17 — 20.
 Окуджава Б. Сергей Козлов — сказочник; Искандер Ф. Осенние сказки // Детская литература. — 1999. — № 5-6. — С. 134—136.
 Рощин М. Кажется, нет теперь человека, который не знает «Ёжика в тумане»… // Козлов С. Г. Поющий Поросёнок. — М.: Искусство, 1988. — С. 2.
 Туровская М. Несколько слов вдогонку // Козлов С. Г. Поросёнок в колючей шубке и ещё восемь сказок-сценариев мультипликационных фильмов… — М.: Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. (см. на 4 стр. обл.).
 Тихомирова А. В. Жанровые особенности философской сказки в русской литературе второй половины XX — начала XXI в. Кандидатская диссертация по русской литературе защищена в Ярославле в 2011 году. 181 с. (автореферат частично, автореферат полностью есть в отделе диссертаций)
 Тихомирова А. В. Сюжетная экспликация коммуникативных девиаций в современной литературной сказке [Текст] // Ярославский педагогический вестник. — Т. 1 (Гуманитарные науки). № 3, 2010. — С. 135—138 (статья в pdf)
 Тихомирова А. В. Нарративная стратегия современной философской сказки [Текст] // Ярославский педагогический вестник. — Т. 1 (Гуманитарные науки). № 1, 2011. — С. 186—189 (статья в pdf)

Ссылки 
 Сайт памяти писателя-сказочника Сергея Григорьевича Козлова
 Козлов Сергей Григорьевич
 BiblioГид о Сергее Козлове
 Литература о жизни и творчестве Сергея Козлова
 Библиография
 Сергей Козлов на Lib.ru
 Творчество Сергея Козлова на портале «Ежепедия»
 Фильмография. Мультфильмы, снятые по сценарию Сергея Козлова
 Стихи и сказки Сергея Козлова на «Ежином портале»
 Публикации Сергея Козлова в детском журнале «Кукумбер»
 Открытое сообщество LiveInternet, посвящённое творчеству Сергея Козлова
 Сергей Козлов в IMDb
 Скончался писатель-сказочник и поэт Сергей Козлов
 Сергей Козлов на сайте иронической поэзии
 Рецензии мультфильмов

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Русские писатели XX века
Русские поэты
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Сказочники
Сценаристы мультипликации
Похороненные на Троекуровском кладбище